Rothbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rothbauer (* 1964), deutscher Sänger, Musiker und Songwriter
 Wolfgang Rothbauer (* 1978), österreichischer Sänger